Nederlandse personen en personages:
Ben Vrauwdeunt, jazzklarinettist en -saxofonist
Edwin Vrauwdeunt (1965), baanwielrenner
Manus Vrauwdeunt (1915—1982), voetballer
 Piet Vrauwdeunt (1944—1987), voetballer
Zwanet Vrauwdeunt, personage in de romancyclus De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden